Pittis oder Pittiș ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Pittis (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Florian Pittiș (1943–2007), rumänischer Schauspieler und Musiker
 Jonathan Pittis (* 1982), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Riccardo Pittis (* 1968), italienischer Basketballspieler